Бекер (, ) — многозначный термин.

Топоним 
 Бекер — округ в штате Миннесота, США.
 Бекер — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.
 Бекер — город в округе Шербурн, штат Миннесота, США.

Персоналии 
 Бекер, Аарон (1905—1995) — израильский профсоюзный деятель; депутат Кнессета.
 Бекер, Алан (род. 1989) — американский аниматор и ютубер.
 Бекер, Алиссон Рамзес (род. 1992) — бразильский футболист, вратарь клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.
 Бекер, Арт (род. 1942) — американский профессиональный баскеболист.
 Бекер, Куно (род. 1978) — мексиканский актёр.
 Бекер, Мартин Екабович (1928—2014) — советский и латвийский биотехнолог и микробиолог.
 Бекер, Муриэл Густаво (род. 1987) — бразильский футболист, вратарь СК «Интернасьонал» (более известен как просто Муриэл).
 Бекер, Николя Леонар Бажер (1770—1840) — дивизионный генерал, граф Монский.
 Бекер, Сага (род. 1988) — шведская актриса.
 Бекер, Шон (род. 1975) — новозеландский кёрлингист.

Другое 
 Becker (Беккер или Бекер) — обиходное название немецкой компании , основанной братьями Отто и Робертом Бекерами.

См. также 
 Беккер
 Бейкер